Poppenhausen (Neder-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Poppenhausen (Wasserkuppe), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen